Spojení písmene M a číslice 5 může mít různé významy:

 objekt Messierova katalogu – kulová hvězdokupa Messier 5
 M5 Stuart – americký lehký tank
 Ural (silnice) – M5 označuje dálnici v Rusku
 BMW M5 – automobil
 M5 (linka metra v Bukurešti) – plánovaná linka metra v Bukurešti
 M5 (linka metra v Budapešti) – plánovaná linka metra v Budapešti
 M5 (linka metra v Kyjevě) – plánovaná linka metra v Kyjevě